Het seizoen 2012/13 van de Overgangsklasse hockey bij de dames ging van start op 2 september 2012 met dezelfde opzet die het vorig seizoen beging. Op 4 november 2012 eindigde de voorcompetitie.

Het afgelopen seizoen degradeerden de dames van Rotterdam en Klein Zwitserland uit de Hoofdklasse. Vanuit de Eerste klasse promoveerden de dames van Cartouche, Helmond en Alliance.

Tijdens de laatste speelronde op 12 mei 2013 werd HIC kampioen in de promotiepoule en promoveerde hierdoor naar de Hoofdklasse 2013/14.

Ranglijsten

Promotie/Degradatie Hoofdklasse 
Bloemendaal en Klein Zwitserland konden middels rechtstreekse play off best-of-three series promotie afdwingen tegen respectievelijk Nijmegen en MOP. Het lukte geen van beide ploegen om te winnen en dus spelen Bloemendaal en HCKZ in de Overgangsklasse.

Promotie/Degradatie Eerste klasse 

MEP en Leonidas promoveren ten koste van Eindhoven en Alliance. Groningen en Zwolle blijven volgend seizoen in de Overgangsklasse.

Hockey in 2012
Hockey in 2013
Overgangsklasse hockey